Покорение космоса () — может означать:

 Покорение космоса — будущая фаза развития человечества.

Фильмы 
 «Покорение космоса» — американский научно-фантастический фильм 1955 года Байрона Хэскина.
  — канадский научный телевизионный мини-сериал, транслировался на телевидении Си-би-си в 1969 году.

Книги 
  — научная книга 1949 года, написанная Вилли Лей и иллюстрированная Чесли Бонестеллом.
  — книга, написанная Дэвидом Лассером в 1930 году и опубликованная в 1931 году.